River Colne ist der Name folgender Flüsse in England:

 River Colne (Essex)
 River Colne (Themse), Zufluss der Themse in Hertfordshire
 River Colne (Calder), Zufluss des River Calder in West Yorkshire

Siehe auch:
 River Coln, Zufluss der Themse in Gloucestershire
 Colne Water, Zufluss des Pendle Water in Lancashire